Mühlhausen kan syfta på:

 Mühlhausen, Mittelfranken – en sköping i Mittelfranken i Tyskland
 Mühlhausen im Täle – en kommun i Landkreis Göppingen i Tyskland
 Mühlhausen, Thüringen – en stad i Tyskland
 Mühlhausen, Rhein-Neckar – en kommun i Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg i Tyskland
 Mühlhausen, Oberpfalz – en kommun i Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz i Bayern
 Mühlhausen – en by i nordvästra Tjeckien, se Nelahozeves